

Personnalités portant ce patronyme

Famille Trump 
La famille Trump est une famille américaine, dont font notamment partie :  
 Frederick Trump (1869-1918), homme d'affaires allemand puis américain ;
 Elizabeth Christ Trump (1880-1966), femme d'affaires allemande, épouse de Frederick Trump ;
John George Trump, (1907-1985), ingénieur électricien, inventeur et physicien américain, fils de Frederick et Elizabeth ;
 Fred Trump, (1905-1999), homme d'affaires américain, fils de Frederick et Elizabeth ;
Maryanne Trump Barry (née en 1937), juge fédéral américaine, fille de Fred Trump et Mary MacLeod Trump ;
 Frederick « Fred » Junior (1938-1981), fils de Fred Trump et Mary MacLeod Trump, qui meurt avant son père de complications liées à l'alcoolisme ;
Mary Trump (née en 1965), psychologue clinicienne, femme d'affaires et auteure, fille de Fred Trump Jr.. 
 Donald Trump (né en 1946), homme d'affaires américain et  président des États-Unis, fils de Fred Trump et Mary MacLeod Trump ;
 Ivana Trump (née Zelníčková) (1949-2022), première épouse (1977-1992) de Donald Trump ;
 Donald Trump, Jr. (né en 1977), homme d'affaires américain, fils de Donald Trump et Ivana Zelníčková ;
 Kai Madison Trump (née en 2007)
 Donald John Trump III (né en 2009)
 Tristan Milos Trump (né en 2011)
 Spencer Frederick Trump (né en 2012)
 Chloe Sophia Trump (née en 2014)
 Ivanka Trump (née en 1981), femme d'affaires américaine, fille de Donald Trump et Ivana Zelníčková ;
 Eric Trump (né en 1984), homme d'affaires américain, fils de Donald Trump et Ivana Zelníčková ;
 Tiffany Trump (née en 1993), fille de Donald Trump et de sa deuxième épouse (1993-1999) Marla Maples (née en 1963)
 Melania Trump (née Knauss en 1970), troisième épouse (2005-...) de Donald Trump ;
Barron Trump (né en 2006), fils de Donald Trump et de Melania Knauss.

Autres 
Le patronyme Trump est aussi porté par :
 Chrystelle Trump Bond, danseuse, chorégraphe, historienne de la danse et auteure américaine ;
 David H. Trump, archéologue britannique ;
 Judd Trump (né en 1989), joueur de snooker anglais ;
 Kelly Trump (née en 1970), actrice pornographique allemande (pseudonyme) ;
 Peter Trump (né en 1950), joueur de hockey sur gazon allemand.

Pseudonyme 

  (né en 1987), pseudonyme de Jeffrey Shih, un streamer et compétiteur du jeu vidéo Hearthstone.

Bâtiments 
Bâtiments nommés d'après Donald Trump qui en fut le promoteur :
 Trump Tower, immeuble de New York, domicile de Donald Trump, siège social de The Trump Organization ;
 Trump Building, immeuble de New York ;
 Trump World Tower, immeuble résidentiel de New York ;
 Trump International Hotel and Tower, immeuble de Chicago ;
 Trump International Hotel and Tower, immeuble de Toronto ;
 Trump International Hotel and Tower, immeuble de Vancouver ;
 Trump Las Vegas, immeuble de Las Vegas ;
 Trump Taj Mahal, casino d'Atlantic City ;
 Trump Marina, immeuble d'Atlantic City ;
 Trump Ocean Club International Hotel & Tower, immeuble de Panama.

Divers éléments liés à Donald Trump 
 The Trump Organization, conglomérat de Donald Trump, anciennement Elizabeth Trump & Son
 Tour de Trump, une ancienne course cycliste américaine, sponsorisée par Donald Trump et devenue le Tour DuPont
 Donald Trump's Real Estate Tycoon, un jeu vidéo de simulation de spéculation immobilière, sorti en 2002
 Université Trump, un organisme de formation aujourd'hui disparu
 Trump Steaks, une marque abandonnée de steaks et autres viandes
 Trump par Trump, titre français du livre Trump : The Art of the Deal, publié en 1987

Divers éléments non liés à Donald Trump 
 Un des noms en anglais de la guimbarde (instrument de musique). 
 Baron Trump, personnage principal de deux romans pour enfants parus en 1890 et 1893 et écrits par l'auteur américain Ingersoll Lockwood. 
 , un navire de guerre américain appartenant à l' (USCGC).

Voir aussi 

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme